Zbirka Sto romanov je knjižna zbirka, ki je izhajala pri Cankarjevi založbi v Ljubljani.

Pomen zbirke 

Zbirka Sto romanov, ki spada med najbolj ambiciozna slovenska založniška dejanja, vključuje sto del iz svetovne in domače književnosti. 
V Cankarjevi založbi in v uredništvu Antona Ocvirka je izhajala v letih od 1964 do 1977 (mehka vezava), ponatis (trda vezava) pa v 80-tih letih 20. stoletja. 
Knjige vsebujejo izčrpne spremne študije. Ponatis ne vsebuje seznama knjig, razviden je le iz letaka, ki ga je založba izdala ob izidu leta 1986. Zbirka je izšla v nakladi 1.904.070 izvodov.

Seznam knjig

Glej tudi 
 Vrhunci stoletja, Delova zbirka petdesetih knjig, ki so izhajale v letu 2004

Zbirke romanov
Cankarjeva založba